Arsenjev je priimek več oseb:
 Nikolaj Vasiljevič Arsenjev, sovjetski general
 Vladimir Arsenjev, ruski raziskovalec
 Mihail Andrejevič Arsenjev, ruski general